Del Carmen steht für:
 Del Carmen, Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Norte, Philippinen
 Ciudad del Carmen, Stadt im Bundesstaat Campeche, Mexiko

Del Carmen ist der Familienname folgender Personen:

 Ronnie del Carmen (* 1959), philippinischer Animator, Regisseur, Drehbuchautor und Comicautor
 Silvia Del Carmen Castaños, amerikanische Filmschaffende

Siehe auch:
 Villa del Carmen
 Virgen del Carmen
 El Carmen